Baguian ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoul Karim Baguian (* 1995), burkinischer Fußballspieler
 Vincent Baguian (* 1962), französischer Sänger